Фіга — Інжир
 Фіга — дуля
 Фіга (округ Рімавска Собота) — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край, Словаччина
 Фіга (Румунія) — село у повіті Бістріца-Несеуд в Румунії